Seks w wielkim mieście – powieść autorstwa Candace Bushnell
 Seks w wielkim mieście – serial HBO emitowany w latach 1998-2004
 Seks w wielkim mieście – film fabularny w reżyserii Michaela Patricka Kinga z 2008 roku
 Seks w wielkim mieście 2 – film fabularny w reżyserii Michaela Patricka Kinga z 2010 roku
 Sex and the City – ścieżka dźwiękowa